Metis steht für:

 Metis (Mythologie), Mutter der Athene in der griechischen Mythologie
 Metis (Mond), Jupitermond
 (9) Metis, Planetoid
 Metis-Persianer, sogenannte Halbpersianer (Felle) aus dem Gebiet der Sowjetunion
 9K115-2 Metis-M, sowjetische Panzerabwehrwaffe
 Metis (Verlag), liberaler Verlag in Istanbul
 Metis. Zeitschrift für historische Frauenforschung und feministische Praxis
 Metis-Scholle, eine Insel in Tonga

Métis steht für:
 Métis, Ethnie in Kanada

Metiș steht für:
 Metiș, Dorf in Rumänien

METIS steht für:
 Meldesystem für Texte auf Internetseiten, Meldesystem der VG Wort
 Mid-Infrared E-ELT Imager and Spectrograph, Bestandteil des Extremely Large Telescope (E-ELT), geplant für 2025

Siehe auch
 Mettis
 Metisse